Cette page contient les pages d'homonymie de 
 Kuiper, Kuijper, Kuyper, Cuyper,
 Kuipers, Kuijpers, Kuypers, Cuypers (avec le suffixe s),
 De Kuiper, De Kuijper, De Kuyper, De Cuyper (avec le préfixe De).

Étymologie 
Kuiper, Kuijper, Kuyper ou Cuyper (avec ou sans article) est un nom de famille répandu aux Pays-Bas et en Belgique. Étymologiquement, ce nom de famille renvoie au métier de tonnelier (nl:kuiper). Il peut se décliner avec le suffixe de filiation -s comme dans . L'article « de » peut aussi y être ajouté comme dans .

Patronyme

Cuypers 
 Brigitte Cuypers (1955-), joueuse de tennis sud-africaine
 Daniel-François Cuypers (1653-1725), magistrat, chroniqueur et collectionneur brabançon
 Eduard Cuypers (1859-1927), architecte néerlandais
 Guillaume Cuypers (1632-1702), jurisconsulte brabançon
 Guillaume Cuypers (1686-1741), prêtre jésuite belge et bollandiste.
 Hubert Cuypers (1873- 1960), organiste, chef de chœur et compositeur néerlandais
 Jean Cuypers (1844-1897), sculpteur belge
 Michel Cuypers, religieux français spécialisé dans l'étude du Coran
 Petrus Cuypers (1620-1669), magistrat et jurisconsulte

De Cuyper 
 Albert De Cuyper (1887-1950), peintre belge
 Alphons De Cuyper (1877-1937, sculpteur belge
 Floris de Cuyper (1875–1965), sculpteur belge
 Herman de Cuyper (1904-1992), sculpteur belge
 Simon De Cuyper (1986-), triathlète belge

Kuiper 
 Elmar Kuiper, (1969- ), poète, dramaturge et cinéaste d'expression frisonne occidentale et néerlandaise ;
 Gerard Kuiper (1905-1973), astronome néerlandais
 Ceinture de Kuiper, ceinture de débris du système solaire
 Kuiper, cratère situé dans la Mare Cognitum, sur la Lune
 , cratère d'impact dans le quadrangle de Phaethontis, sur Mars
 Kuiper, cratère sur Mercure
 Quadrangle de Kuiper, également sur Mercure
 Kuiper Airborne Observatory, NASA research facility pour l'astronomie infrarouge
 , astéroïde de la ceinture principale
 Hennie Kuiper (1949-), coureur cyclique néerlandais
 Nicolaas Kuiper (1920–1994), mathématicien néerlandais
 Shonda Kuiper, statisticienne américaine

Kuipers 
 André Kuipers (1958-), spationaute néerlandais
 Björn Kuipers (1973-), arbitre de football néerlandais
 Cornelis Kuipers (1739-1802), peintre néerlandais
 Frits Kuipers (1899-1943), footballeur international néerlandais
 Helena Kuipers-Rietberg (1893-1944), résistante néerlandaise au nazisme
 Simon Kuipers (1982-), patineur de vitesse néerlandais

Kuyper 
 Abraham Kuyper, homme politique néerlandais
 Elisabeth Kuyper (1877-1943), compositrice et chef d'orchestre néerlandaise

Kuypers 
 Gaston Kuypers (1903-1997), peintre belge installé en France.
 Rik Kuypers (1925-2019), réalisateur et scénariste de cinéma belge.

De Kuyper 
 Eric de Kuyper (1942-), cinéaste belge
 Raymonde de Kuyper, née Raymonde Virginie Angélique de Kuijper (1955-), actrice néerlandaise

Toponyme 
 Kuypers Eyland, Île aux Tonneliers, ancien îlot de l'océan Indien.

Autres 
 De Kuyper Royal Distillers, distillerie néerlandaise
 Kuiper, un projet d'infrastructure pour l'internet par satellite reposant sur une constellation de satellites placés sur une orbite terrestre basse